Lukaya, rivière de la province du Bas-Congo et de la ville-province de Kinshasa au Congo-Kinshasa, affluent de la Ndjili; 
 district de la Lukaya, district de la province du Bas-Congo au Congo-Kinshasa ;
 Lukaya, rivière du territoire de Kanyama en province du Katanga au Congo-Kinshasa, affluent de la Lubishi ;
 Lukaya, localité de la région du Centre en Ouganda.